Степан Киселёв:
 Киселёв, Степан Васильевич (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Степан Герасимович (1863—?) — член III Государственной думы от Самарской губернии.
 Киселёв, Степан Олегович (род. 1986) — российский марафонец.